Трка на 800 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2014. одржана је 7. и 9. марта у Ерго Арени у Сопоту (Пољска).

Титулу освојену у Истанбулу 2012, није бранила Памела Џелимо из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовало је 18 такмичарки из 14 земаља.

Освајачице медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2014. 
Стање 5. март 2014. 
{| class="wikitable"
|-
|Светски рекорд
|Јоланда Чеплак, 
|1:55,82 
|Беч, Аустрија
|3. март 2002.
|-
|Рекорд светских првенстава
|Лудмила Форманова, 
|1:56,90 
|Маебаши, Јапан
|7. март 1999.
|-
|Најбољи резултат сезоне
|Ajee Wilson, 
|2:00,43 
|Албукерки, САД
| 23. фебруар 2014.
|-
|Афрички рекорд
|Марија Мутола, 
|1:57,06 
|Лијевен, Француска
| 12. фебруар 1999.
|-
|Азијски рекорд
| Михо Сато, 
|2:00,78 
|Јокохама, Јапан
| 22. фебруар 2003.
|-
| Североамерички рекорд
|Никол Тетер, 
|1:58,71 
|Њујорк, САД
| 2. март 2002.
|-
|Јужноамерички рекорд
| Летисија Вријезде, 
|1:59,21 
|Бирмингем, Уједињено Краљевство
| 23. фебруар 1997.
|-
|Европски рекорд
|Јоланда Чеплак, 
|1:55,82 
|Беч, Аустрија
|3. март 2002.
|-
|Океанијски рекорд
| Тони Хоџкинсон,  
|2:00,36 
|Париз, Француска
|9. март 1997.
|-
!colspan="5"|Рекорди после завршетка Светског првенства 2014. 
|-
|rowspan=2|Најбољи резултат сезоне || Ангелика Ћихоцка,  || 2:00,39 || Сопот, Пољска || 7. март 2014.
|-
| Шанел Прајс,  || 2:00,09 || Сопот, Пољска || 9. март 2014.
|}

 Најбољи резултати у 2014. години 
Десет најбољих атлетичарки године на 800 метара у дворани пре првенства (6. марта 2014), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2014.

 Квалификационе норме 

 Сатница 

 Стартна листа 
Табела представља листу такмичарки у трци на 800 метара са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичарке су подељене у три групе. За шест места у финалу пласирали су се три победнице група (КВ) и три према пстигнутим резултатима (кв''').

Финале

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2014. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2014.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици у дворани